Сульфиды ртути — следующие неорганические соединения (включая минералы) ртути с серой:

Неорганические вещества:
 HgS — сульфид ртути(II)
 HgS — сульфид ртути(I)
 Hg(S2) — дисульфид(2-) ртути(II)

Минералы:
 α-HgS — киноварь.
 β-HgS — метациннабарит.
 Hg(S,Se) — опофрит.
 Hg(Sb, As)S — твалчрелидзеит.